Серге́й Никола́евич Рого́жин () — советский конник, олимпийский чемпион в командном троеборье. Заслуженный мастер спорта СССР (1980).

Биография 
Родился в семье рабочих. Конным спортом начал заниматься в 1967 году в конноспортивной школе ДСО «Урожай». С 1974 по 1976 год служил в конноспортивном дивизионе ЦСКА.

С 1976 года работал инструктором по конному спорту Спорткомитета Кабардино-Балкарской АССР.

На Олимпийских играх в Москве выступал на лошади Гелеспонт и завоевал золотую медаль в командном троеборье вместе с Александром Блиновым, Юрием Сальниковым и Валерием Волковым. В индивидуальном троеборье Рогожин стал одиннадцатым.

Погиб в 1983 году в возрасте 26 лет во время полевых испытаний на Спартакиаде народов РСФСР.

Примечания 

Конники СССР
Конники на летних Олимпийских играх 1980 года
Чемпионы летних Олимпийских игр 1980 года
Олимпийские чемпионы по конному спорту
Олимпийские чемпионы от СССР
Заслуженные мастера спорта СССР